Krchleby può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Krchleby, comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale
Krchleby, comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale
Krchleby, comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové
Krchleby, comune del distretto di Šumperk, nella regione di Olomouc